Вопросы и ответы — многозначный термин.

Литература
 «Вопросы и ответы» — в древней Руси жанр апокрифической литературы.
 «Вопросы и ответы» (1883) — юмореска Антона Чехова.

Кино
 «Вопросы и ответы» — художественный фильм (США, 1990).
 «Вопросы и ответы» — 5-й эпизод второго сезона телесериала «Родина» (США, окт. 2012).

Телевидение
 «Вопросы и ответы» — российский телеканал.

См. также 
 «Вопрос — Ответ» (2005)
 Система вопросов и ответов
 «Поморские ответы»
 Q&A